

Geologie 
 Pirin (bergketen)
 Nationaal park Pirin

Voetbalclubs 
 OFC Pirin Blagoëvgrad
 PFC Pirin Blagoëvgrad